Fokker Technologies, een voormalige vliegtuigfabrikant
Fokker (beroep), iemand die beroepsmatig dieren zich laat voortplanten
FOK!, gebruiker van de online gemeenschap Fok!

Personen met de achternaam Fokker
Fokker (geslacht)
Johan Pieter Fokker (1755-1831), Nederlands wiskundige en politicus
Gerrit Adriaan Fokker (1811-1878), Nederlands Tweede Kamerlid
Abraham Pieter Fokker (1840-1906), Nederlands bacterioloog
Eduard Fokker (1849-1936), Nederlands Tweede Kamerlid
Abraham Jacobus Frederik Fokker van Crayestein van Rengerskerke (1857-1929), Nederlands politicus
Timon Henricus Fokker (1880-1956), diplomaat en kunsthistoricus
Adriaan Fokker (1887-1972), Nederlands natuurkundige
Anthony Fokker (1890-1939), Nederlands luchtvaartpionier
Herman Fokker (1921-2001), Nederlands ingenieur en Eerste Kamerlid
Renée Fokker (1961), actrice